El término Langnau puede referirse a:

 
 Langnau am Albis comuna suiza del cantón de Zúrich.
 Langnau bei Reiden antigua comuna suiza del cantón de Lucerna, integrada actualmente a la comuna de Reiden.
 Langnau im Emmental comuna suiza del cantón de Berna.